Ужгородский национальный университет (сокращённо УжНУ; ) — украинское высшее государственное учебное заведение, расположенное в Ужгороде. Было основано 19 июля 1945 года. Является одним из классических университетов Украины, аккредитованных по IV (высшему) уровню аккредитации (лицензия Министерства образования Украины серии АГ № 582508). Ректор УжНУ — Смоланка Владимир Иванович, доктор медицинских наук, профессор. Кадровый потенциал: 111 докторов наук, профессоров, 400 кандидатов наук и доцентов. Свыше 30 преподавателей имеют почётные звания Украины, в частности — заслуженных деятелей науки и техники, члены-корреспонденты НАУ, работников народного образования, врачей, изобретателей. Количество студентов составляет более 13 тысяч. Форма обучения: дневная и заочная. Подготовка специалистов проводится по образовательно-квалификационным уровням: бакалавр, специалист, магистр. Сроки обучения: 5-6 лет. Форма финансирования: как за счет средств государственного бюджета, так и за счёт юридических и физических лиц. В составе университета 17 институтов и факультетов.

История 
Исторические предшественники университета:
 Коллегиум отцов-иезуитов (1613—1773 гг.)
 Унгварская королевская католическая высшая гимназия (1773—1920 гг.)
 Ужгородская государственная реальная русская гимназия (1920—1945 гг.)

Университет был официально учреждён в октябре 1945 г. 16 февраля 1946 г. Ужгородский государственный университет принял первых 168 студентов. Первыми факультетами были исторический, филологический, биологический и медицинский. 1 июля 1946 в университете уже насчитывалось 15 отделений (факультетов).

19 октября 2000 Ужгородский государственный университет был переименован в Ужгородский национальный университет.

Ректоры УжНУ 
 август-октябрь 1945 — Степан Васильевич Добош (возглавлял комиссию по преобразованию бывшей гимназии в университет вплоть до его официального учреждения, затем бежал в Чехословакию)
 1945—1949 — Аркадий Михайлович Куришко
 1949—1956 — Владимир Григорьевич Ткаченко
 1956—1961 — Иван Иванович Ленарский
 1961—1977 — Дмитрий Венедиктович Чепур
 1977—1980 — Владимир Гаврилович Шульга
 1980—1988 — Владимир Иванович Лендьел
 1988—2004 — Владимир Юльевич Сливка
 2004—2005 — Василий Иванович Русин
 2005—2012 — Николай Николаевич Вегеш
 2012— Виталий Иванович Николайчук
 2012—2014 — Фёдор Григорьевич Ващук
 2014 — Владимир Иванович Смоланка

Институты и Факультеты 
 Исторический
 Химический
 Инженерно-технический
 Экономики и Международных экономических отношений
 Филологический
 Довузовского и Последипломного образования
 Физического воспитания и спорта
 Юридический
 Медицинский
 Биологический
 Иностранной филологии
 Математический
 Физический
 Географический
 Общественных наук
 Стоматологический
 Гуманитарно-естественный с венгерским языком обучения

Корпуса и кампусы 
Главный учебно-лабораторный корпус и научная библиотека университета расположены по адресу: ул. Университетская 14,
Университетский городок состоит из 4 студенческих общежитий и одного общежития для научно-преподавательского персонала.

Известные преподаватели и выпускники 
 Балла, Ласло Карлович — поэт, прозаик, переводчик, журналист, редактор. Заслуженный работник культуры Украины.
 Балега, Юрий Юрьевич — директор Специальной астрофизической обсерватории РАН (САО)
 Вассер, Соломон Павлович — биолог, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии наук Украины. Признан мировым научным сообществом как один из лидеров микологической науки.
 Гудивок, Пётр Михайлович — математик, доктор физико-математических наук, профессор. Академик, один из инициаторов создания Академии наук высшей школы Украины (1992).
 Драгомирецкий, Анатолий Михайлович — поэт-песенник.
 Лендьел, Владимир Иванович — физик, академик, ректор
 Марко, Василий Петрович (1936—2015) — советский и украинский литературовед.
 Мейгеш, Юрий Васильевич — писатель, заслуженный работник культуры УССР, почётный гражданин города Мукачево.

См. также 
 Лаборатория космических исследований Ужгородского национального университета
 Ужгородский ботанический сад

Примечания 

 
Университеты Украины
Национальные высшие учебные заведения Украины
Высшие учебные заведения Ужгорода